Sezóna 1967-1968 Jupiler Pro League byla  sezónou nejvyšší belgické fotbalové divize.  

Ligy se zúčastnilo celkem 16 celků, soutěž se hrála způsobem každý s každým doma-venku (celkem tedy 30 kol). 

Poslední dva celky sestoupily přímo do druhé divize.

Tabulka

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" – "Fotbalový svět 1968"

Nejvyšší belgická fotbalová soutěž
Fotbal v Evropě v roce 1967
Fotbal v Evropě v roce 1968
Sport v Belgii v roce 1967
Sport v Belgii v roce 1968